De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1999 werd in het weekend van 27 en 28 februari 1999 gehouden in het Sportcentrum De Uithof in Den Haag. Kampioenen werden Sandra 't Hart en Ids Postma.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

1999
Langebaanschaatsen in 1999
Sportevenement in Den Haag
Schaatsen in Zuid-Holland